Asklund ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Asklund (1908–1980), schwedischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Ralf Asklund (geb. 1926), schwedischer Opernsänger (Tenor)